Gaius Sulpicius Galus ist der Name folgender Personen:

*Gaius Sulpicius Galus (Konsul 243 v. Chr.), römischer Politiker
Gaius Sulpicius Galus (Konsul 166 v. Chr.) († vor 149 v. Chr.), römischer Politiker